Als Gegensonne bezeichnet man:
den Punkt auf der Himmelskugel, der der Sonne genau entgegengesetzt ist, siehe Sonnengegenpunkt
ein den Halos zuzurechender seltener atmosphärischer Lichteffekt, der auf der gleichen Höhe wie die Sonne, jedoch dieser entgegengesetzt erscheinen kann.

Siehe auch: